Batis ituriensis — вид воробьиных птиц из семейства сережкоглазок. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Обитают на территории Демократической Республики Конго (северо-восток и восток страны: Уеле, Итури, Итомбве), где встречаются нечасто и в западной части Уганды, где обычны. Живут в лесах, на высотах от 900 до 1300 м над уровнем моря.

Описание 
Длина тела 9.5-10 см. Птицы окрашены контрастно в чёрный, серый и белый цвета. Самки похожи на самцов, но отличаются наличием тонкой белой «брови».

Биология 
Питаются насекомыми, в том числе термитами.

Примечания

Ссылки 
 

Батисы
Птицы Африки
Животные, описанные в 1921 году